Salet est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Francis Salet (1909-2000), historien de l'art, directeur de musées, membre de l'Institut.
 Lila Salet, actrice française.

Toponyme 

 Salet, village de Belgique.